Dr. sc. Iva Buljubašić (Osijek, 1988.) hrvatska je ekonomistica, sveučilišna profesorica i kulturologinja.

Životopis 
Od osme godine trenirala je tenis, kojim se aktivno bavila do osamnaeste godine. Nakon završene gimnazije planirala je studirati njemački jezik, ali je na kraju upisala Ekonomski fakultet u Osijeku, gdje je diplomirala menadžment.

Doktorirala je s 27 godina kao najmlađa doktorantica u povijesti osječkog sveučilišta. Od 2011. do 2013. godine radila je u tehnološko-razvojnom centru Tehnopolis u Osijeku kao asistent za projekte Europske unije.

Osim na Sveučilištu u Osijeku, predaje i kolegij gerila-oglašavanja pri Fakultetu elektroničkih medija u Stuttgartu.

Izvori 

Životopisi, Osijek
Hrvatski ekonomisti